

Жінки 
 Ілюхіна Катерина Сергіївна (* 1987) — російська сноубордистка, призерка Олімпійських ігор в гігантському паралельному слаломі.

Чоловіки 
 Ілюхін Артем Ігорович — полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Ілюхін Віктор Іванович (1949—2011) — депутат Державної думи РФ.
 Ілюхін Володимир Іванович (* 1961) — губернатор Камчатського краю РФ (2011—2020).
 Ілюхін Михайло Іванович (* 1966) — російський самбіст і борець змішаного стилю.
 Ілюхін Павло Андрійович (1915 — після 1971) — бригадир слюсарної бригади, Герой Соціалістичної Праці.
 Ілюхін Петро Іванович (1924—1997) — радянський господарський, державний та політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.